Haidbichl ist der Name folgender Orte:

 Haidbichl (Prutting), Ortsteil von Prutting, Landkreis Rosenheim, Bayern
 Haidbichl (Gemeinde Hartl), Ortsteil von Hartl, Bezirk Hartberg-Fürstenfeld, Steiermark